Большевьясский райо́н — административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая в 1935—1959 годах. Административный центр — село Большой Вьяс.

География 
В Пензенской области район располагался в северной части вдоль границы с Мордовской АССР. Площадь района составляла 1 234 км².

История 
Район был образован 25 января 1935 года в составе Куйбышевского края в результате разукрупнения Лунинского района.

С декабря 1936 года в составе Куйбышевской области, с 1937 года — в Тамбовской области.

4 февраля 1939 года передан в состав вновь образованной Пензенской области (население района составляло 46 170 чел.).

12 октября 1959 года район был упразднён, его территория вошла в состав Лунинского района.

Экономика 
Перед упразднением в районе имелось 17 колхозов, совхоз, 7 600 голов крупного рогатого скота, 5600 свиней, 12,5 тыс. овец.

Примечания

Ссылки 

Упразднённые районы Пензенской области
Лунинский район
Районы, образованные в 1935 году
Районы, упразднённые в 1959 году
Появились в 1935 году в России
XX век в Пензенской области
1930-е годы в Пензенской области